Dieser Artikel behandelt die kamerunische Fußballnationalmannschaft beim FIFA-Konföderationen-Pokal 2017. Kamerun nahm zum zweiten Mal am Konföderationenpokal teil und qualifizierte sich durch den Gewinn der Fußball-Afrikameisterschaft 2017 als letzte Mannschaft, nachdem die Gruppen bereits ausgelost waren. Bei ihrer ersten Teilnahme hatte die Mannschaft 2003 das Finale gegen Gastgeber Frankreich durch ein Golden Goal verloren.

Kader 
Keiner der nominierten Spieler spielte in Kamerun. Damit war Kamerun die einzige Mannschaft, für die nur Legionäre nominiert wurden. Nur Vincent Aboubakar und Benjamin Moukandjo nahmen an der WM 2014 teil.

Vorbereitung 
In der Vorbereitung auf das Turnier spielten die Kameruner am 10. Juni im Rahmen der Qualifikation für die Afrikameisterschaft 2019 – für die Kamerun als Gastgeber aber bereits qualifiziert ist – in Yaoundé gegen Marokko und gewannen mit 1:0. Am 13. Juni verloren sie ein Freundschaftsspiel in Getafe gegen Kolumbien mit 0:4, wobei zwei der vier Gegentore nach der Roten Karte für Tambe fielen.

Gruppenphase 

Kamerun traf in Gruppe B auf Südamerikameister Chile, Asienmeister Australien und Weltmeister Deutschland. Gegen Australien hatte Kamerun zuvor noch nie gespielt. Gegen Chile gab es vor dem Turnier erst ein Spiel, das in der WM-Vorrunde 1998 remis endete. Gegen Deutschland gab es erst ein Wettbewerbsspiel, das in der WM-Vorrunde 2002 verloren wurde, wobei die Kameruner vom Deutschen Winfried Schäfer trainiert wurden. Zudem gab es je eine Niederlage und ein Remis in Freundschaftsspielen.

Nach einer Niederlage gegen Chile, einem Remis gegen Australien und einer weiteren Niederlage gegen Deutschland schieden die Kameruner als Gruppenletzter aus. Dabei wurde im vierten Spiel gegen Deutschland zum dritten Mal ein Kameruner vom Platz gestellt wurde.

Einzelnachweise 

FIFA-Konföderationen-Pokal 2017
Kamerunische Fußballnationalmannschaft beim FIFA-Konföderationen-Pokal